We beginnen pas is een livealbum van de Nederlandse band De Dijk, dat werd uitgebracht in 2006. 
Het was het vierde livealbum van de groep. De nummers zijn opgenomen tijdens een concert dat de band gaf in Rotterdam Ahoy op vrijdagavond 8 februari 2006, ter ere van het 25-jarige jubileum van de band.

Nummers 

Muziekalbum uit 2006
Muziekalbum van De Dijk
Livealbum